Jack Rayner ist der Name folgender Personen:

* Jack Rayner (Rugbyspieler) (1921–2008), australischer Rugby-League-Spieler
 Jack Rayner (Leichtathlet) (* 1995), australischer Leichtathlet